Numele Cetatea Albă se poate referi la:

 Orașul Cetatea Albă
 Cetatea Albă (cetate)

Istoric
 Ținutul Akkerman/Cetatea Albă (1818–1917), unitate administrativ-teritorială din gubernia Basarabia, Imperiul Rus.
 Județul Cetatea-Albă (1919–1938, 1941–1944), unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României.
 Regiunea Akkerman/Cetatea Albă, a existat în perioada 1940–1954 în Bugeacul de astăzi, fiind ulterior alipit regiunii Odesa, RSS Ucraineană.
 Raionul Cetatea Albă, raion în regiunea Odesa, Ucraina.